CTR steht für:

 Carbon Dioxide Transfer
 Cardio-thoracic ratio, englische Abkürzung in Entsprechung zum deutschen HTQ (Herz-Thorax-Quotient); dient zur Beurteilung der Herzgröße des Menschen im Röntgenbild
 Carinthian Tech Research
 Chemisch-Technische Reichsanstalt, eine Vorgängereinrichtung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
 Chemische Transportreaktion
 Civic Type R, ein Automodell des japanischen Herstellers Honda
 Click-Through-Rate, Kenngröße für den Erfolg von Internetwerbung, auch Klickrate genannt
 Clinical Trials Regulation (VO 536/2014 EU)
 Color Thinner Ratio
 Compliant Transaction Recording
 Computing Tabulating and Recording Company, Vorläufer von IBM
 Kontrollzone (engl. controlled traffic region), eine Luftraumklasse in der Luftfahrt
 Costa Rica, ITU-Code
 Counter Mode, ein Verfahren bei Blockverschlüsselung
 Crash Team Racing, ein Computerspiel des Spieleentwicklers Naughty Dog
 CTR Developments, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Current Transfer Ratio, siehe Gleichstrom-Übertragungsverhältnis
 Choose the Right (dt. Wähle die Rechtschaffenheit), siehe Symbole der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage

Ctr:

 Schalldämmmaß-Korrektur, Korrekturwert des Schalldämmmaß Rw für tieffrequenten (meist verkehrsbedingten) Lärm (Correction for Traffic)

CTR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Polen: Powiat Toruński in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Ctr steht für:

 Zentner, eine alte Abkürzung für die Gewichtseinheit

CTR